

События

Римская империя 

 Император: Нерон; консулы: Гай Випстан Апрониан и Гай Фонтей Капитон (оба — плебеи); консулы-суффекты: Тит Секстий Африкан и Марк Осторий Скапула (оба — плебеи); проконсул: Педий Блез (на Киренаике).
 Император Нерон приказал убить свою мать Агриппину Младшую.
 Гней Юлий Агрикола в первый раз участвовал в походе на Британию.
 Гай Светоний Паулин стал новым наместником Британии.
 Солнечное затмение, упомянутое римскими писателями Плинием Старшим и Тацитом. Согласно Плинию, затмение наблюдалось в день  в консульство Випстана и Фонтея (30 апреля 59 года), в Кампании — между 7 и 8 часами дня (счёт часов от рассвета), а в Армении, согласно донесению военачальника Корбулона, между 11 и 12 часами дня, то есть перед закатом.

Хунну 
 Шаньюй южных хуннов Ди (59—63)

Китай 
 Чжан Даолин получил высокую должность, но отказался от карьеры и вернулся в горы, чтобы изучать науку о долголетии.

Скончались 

 23 марта — Агриппина Младшая — императрица-консорт Римской империи (49—54), мать Нерона, убита по его приказу.
  — служанка и подруга Агриппины, убита, будучи принятой за Агриппину.
 Гней Домиций Афр — римский оратор, консул-суффект Римской империи 39 года.
 Домиция Лепида Старшая, тётка Валерии Мессалины и Нерона, отравлена по приказу Нерона.
 Марк Сервилий Нониан — римский историк.
 Хань — шаньюй хунну (56—59).

См. также

Примечания